Кызыл-Джылдыз— многозначный термин.

 Кызыл-Джылдыз — село в Манасском районе Таласской области Киргизии.
 Кызыл-Джылдыз — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии.
 Кызыл-Жылдыз — село в Жумгальскои районе Нарынской области Киргизии.